Mit Villa Mattei bezeichnet(e) man:

 Villa Mattei in Parma
 früher die Villa Celimontana in Rom